Canada
Hythe – villaggio della Divisione No. 19, Alberta
 Regno Unito
Hythe – villaggio dell'Hampshire
Hythe – cittadina del Kent